Чланак Хронологија Народноослободилачке борбе народа Југославије подељен је на следеће чланке:

 Хронологија Народноослободилачке борбе 1941.
 Хронологија Народноослободилачке борбе мај 1941.
 Хронологија Народноослободилачке борбе јун 1941.
 Хронологија Народноослободилачке борбе јул 1941.
 Хронологија Народноослободилачке борбе август 1941.
 Хронологија Народноослободилачке борбе септембар 1941.
 Хронологија Народноослободилачке борбе октобар 1941.
 Хронологија Народноослободилачке борбе новембар 1941.
 Хронологија Народноослободилачке борбе децембар 1941.

 Хронологија Народноослободилачке борбе 1942.
 Хронологија Народноослободилачке борбе јануар 1942.
 Хронологија Народноослободилачке борбе фебруар 1942.
 Хронологија Народноослободилачке борбе март 1942.
 Хронологија Народноослободилачке борбе април 1942.
 Хронологија Народноослободилачке борбе мај 1942.
 Хронологија Народноослободилачке борбе јун 1942.
 Хронологија Народноослободилачке борбе јул 1942.
 Хронологија Народноослободилачке борбе август 1942.
 Хронологија Народноослободилачке борбе септембар 1942.
 Хронологија Народноослободилачке борбе октобар 1942.
 Хронологија Народноослободилачке борбе новембар 1942.
 Хронологија Народноослободилачке борбе децембар 1942.

 Хронологија Народноослободилачке борбе 1943.
 Хронологија Народноослободилачке борбе јануар 1943.
 Хронологија Народноослободилачке борбе фебруар 1943.
 Хронологија Народноослободилачке борбе март 1943.
 Хронологија Народноослободилачке борбе април 1943.
 Хронологија Народноослободилачке борбе мај 1943.
 Хронологија Народноослободилачке борбе јун 1943.
 Хронологија Народноослободилачке борбе јул 1943.
 Хронологија Народноослободилачке борбе август 1943.
 Хронологија Народноослободилачке борбе септембар 1943.
 Хронологија Народноослободилачке борбе октобар 1943.
 Хронологија Народноослободилачке борбе новембар 1943.
 Хронологија Народноослободилачке борбе децембар 1943.

 Хронологија Народноослободилачке борбе 1944.
 Хронологија Народноослободилачке борбе јануар 1944.
 Хронологија Народноослободилачке борбе фебруар 1944.
 Хронологија Народноослободилачке борбе март 1944.
 Хронологија Народноослободилачке борбе април 1944.
 Хронологија Народноослободилачке борбе мај 1944.
 Хронологија Народноослободилачке борбе јун 1944.
 Хронологија Народноослободилачке борбе јул 1944.
 Хронологија Народноослободилачке борбе август 1944.
 Хронологија Народноослободилачке борбе септембар 1944.
 Хронологија Народноослободилачке борбе октобар 1944.
 Хронологија Народноослободилачке борбе новембар 1944.
 Хронологија Народноослободилачке борбе децембар 1944.

 Хронологија Народноослободилачке борбе 1945.
 Хронологија Народноослободилачке борбе јануар 1945.
 Хронологија Народноослободилачке борбе фебруар 1945.
 Хронологија Народноослободилачке борбе март 1945.
 Хронологија Народноослободилачке борбе април 1945.
 Хронологија Народноослободилачке борбе мај 1945.

Дневни преглед догађаја по годинама

1941. година

1942. година

1943. година

1944. година

1945. година 

Хронологија
Народноослободилачка борба